Примера Дивисьон 1955 () — 25-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1955 на rsssf.com

1955
Аргентина
1955 год в Аргентине